Суисун-Бей (; залив Суисун, бухта Суисун) — неглубокий залив в северной части американского штата Калифорния, эстуарий сливающихся восточнее рек Сакраменто и Сан-Хоакин. Получил свой название от североамериканского племени Суисун (), что на языке этого племени означает «люди западного ветра».

На западе залив заканчивается проливом , который соединяет её с заливом Сан-Пабло, северной частью залива Сан-Франциско.

Залив известен как место якорной стоянки , где в настоящее время находится более 80 выведенных в резерв кораблей и судов, включая линкор «Айова».

Другое известное судно, находящееся в заливе — Гломар Эксплорер, участвовавшее в подъёме затонувшей советской подводной лодки К-129.

Примечания

Ссылки 
 
 

Заливы Тихого океана
Заливы Калифорнии
География округа Контра-Коста
География округа Солано